Direktkval till Svenska Hockeyligan 2017 bestod två matchserier mellan lag från Hockeyallsvenskan och Svenska Hockeyligan och resulterade i att Mora IK och Rögle BK kvalificerade sig för Svenska Hockeyligan 2017/2018. Kvalificerade för direktkvalet var Rögle BK och Leksands IF från SHL och Mora IK (vinnare av Hockeyallsvenska finalen) och BIK Karlskoga (vinnare av playoff) från Hockeyallsvenskan. Direktkvalet spelades som två matchserier som avgjordes i bäst av 7 matcher. Vinnaren i den allsvenska finalen mötte lag 14 från SHL och vinnaren i playoff mötte lag 13 från SHL. SHL-lagen hade hemmafördel. Segrarna kvalificerade sig för SHL nästa säsong och förlorarna blev klara för Hockeyallsvenskan.

Leksands IF – Mora IK

Rögle BK – BIK Karlskoga

Källor
 Statistik från Svenska ishockeyförbundet

Sport i Sverige 2017
Ishockeysäsongen 2016/2017
2017